Spieglein, Spieglein steht für:

 Spieglein, Spieglein…, deutsche Doku-Soap (VOX, 2008)
 Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen,  US-amerikanischer Märchenfilm von Tarsem Singh (2012)
 Tatort: Spieglein, Spieglein, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2019)